Олимпийский комитет Уганды () — организация, представляющая Уганду в международном олимпийском движении. Основан в 1950 году, зарегистрирован в МОК в 1956 году.

Штаб-квартира расположена в Кампале. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Уганде.

См. также 
 Уганда на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Олимпийского комитета Уганды.

Уганда
Уганда на Олимпийских играх